Радиальная  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Радиальная — гора, на Анюйском нагорье, в Илирнейском хребте, координаты 67°29' с. ш. 170°08' в. д., код ГКГН 559266.
 Радиальная — гора, северо-западнее г. Водораздельная, координаты 68°39' с. ш. 168°12' в. д., код ГКГН 556283.

См. также 
 Радиальная улица
 Радиальное
 Радиальный
 Радиальные